Andreea Mitu e Alicja Rosolska erano le detentrici del titolo, ma Mitu ha deciso di non partecipare. Rosolska ha fatto coppia con Oksana Kalashnikova, perdendo in semifinale contro Quirine Lemoine e Arantxa Rus.

In finale Lemoine e Rus hanno sconfitto María Irigoyen e Barbora Krejčíková col punteggio di 3-6, 6-3, [10-8].

Teste di serie 

  Nicole Melichar /  Anna Smith (primo turno)
  Oksana Kalashnikova /  Alicja Rosolska (semifinale)

<li>  Elise Mertens /  Demi Schuurs (primo turno)
<li>  María Irigoyen /  Barbora Krejčíková (finale)

Alternate 

  Ellen Allgurin /  Karen Barritza (quarti di finale)

Wildcard 

  Mirjam Björklund /  Ida Jarlskog (primo turno)

<li>  Jacqueline Cabaj Awad /  Kajsa Rinaldo Persson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 2017